PhysX:

 PhysX (от  — «физика») — торговая марка компании Ageia. Куплена в 2008 году компанией Nvidia вместе с Ageia.
 PhysX (чип) — интегральная схема, специализированный микропроцессор. Разработан компанией Ageia. После покупки Ageia компанией Nvidia необходимость в чипе как самостоятельном решении отпала.
 PhysX — свободное подпрограммное обеспечение, кроссплатформенный физический движок для симуляции ряда физических явлений, а также комплект средств разработки (SDK) на его основе.